

Aziende 
 Feel  – studio di animazione giapponese

Musica 
 Feel  – gruppo musicale polacco
 Feel  – album di George Duke del 1974
 Feel  – album di Glenn Hughes del 1995
 Feel  – singolo di Robbie Williams del 2002, dall'album Escapology
 Feel  – singolo di Koda Kumi del 2006
 Feel  – album dei Feel del 2007
 Feel  – album degli Sleeping with Sirens del 2013
 Feel  – album di Namie Amuro del 2013